Servas (Ain)
 Servas (Gard)